ACM steht für:

 ACM Air Charter, deutsche Fluggesellschaft
 ACM Automobili, italienischer Automobilhersteller
 Academy of Country Music, Los Angeles
 Adaptive Coding and Modulation, Verfahren der Datenübertragung
 Advanced Cruise Missile, siehe AGM-129 ACM
 Anaconda Copper Mining Company, US-amerikanisches Bergbauunternehmen
 Association for Computing Machinery, wissenschaftliche Gesellschaft für Informatik
 Associazione Calcio Milan, italienischer Fußballclub AC Mailand
 Automobile Club de Monaco, Automobilsportverein in Monaco
 Autoriteit Consument en Markt, niederländische Verbraucher- und Marktaufsichtsbehörde 
 Flugplatz Puerto Arica, Flughafen in Arica, Departamento de Amazonas, Kolumbien, laut IATA-Code

acm steht für:
 Mesopotamisch-Arabisch (ISO-639-3-Code), einer der beiden Dialekte von Irakisch-Arabisch

Abkürzung